Zwergschwindling steht für
Ästchen-Zwergschwindling 
Nadel-Zwergschwindling